Somogy is een van de 19 comitaten van Hongarije. Het comitaat telt 316.137 inwoners (2011). De bevolkingsdichtheid is 45 inw/km², de laagste van het land. De hoofdstad is Kaposvár. De zuidoever van het Balatonmeer met bekende toeristensteden als Siófok maakt er deel van uit.

Geografie 
Somogy ligt in het zuidwesten van het land tussen het Balatonmeer en de rivier de Dráva, die de grens met Kroatië vormt. De aangrenzende comitaten zijn Zala in het westen, Fejér, Tolna en Baranya in het oosten en Veszprém in het noorden.

Somogy bestaat uit 244 gemeenten. Dertien daarvan hebben de status van stad, waarvan Siófok de grootste is.

Bevolking 
Somogy heeft in totaal 316.137 inwoners volgens de volkstelling van 2011. Dit zijn er ruimt 19.000 minder dan tijdens de volkstelling van 2001.
In totaal behoren 24.942 personen tot een minderheid.
Van de minderheden zijn de Roma de grootste groep met 16.167 personen en deze werden gevolgd door de Duitsers (3.039 personen) en de Kroaten (1354 personen).

Districten in Somogy

Het comitaat is sinds 2013 verdeeld in de volgende districten (Járások als vervangers van de voorheen bestaande deelgebieden (Kistérségek):

Steden en dorpen

Stad met comitaatsrecht 
 Kaposvár

Andere steden 
(gesorteerd naar bevolkingsomvang, volgens de census van 2001)

Dorpen

Externe links 
 officiële website Somogy
 officiële website Kaposvár

Comitaat van Hongarije